Blondiaux ist der Name von

 Loïc Blondiaux (* 1962), französischer Politologe
 Paul Blondiaux (1867–1941), französischer Offizier und Entdecker
 Pierre Blondiaux (1922–2003), französischer Ruderer